Forevermore můýže být:

 Forevermore (album), album skupiny Whitesnake z roku 2011
 Forevermore (album, David Archuleta), album Davida Archulety z roku 2012